Áнна Сергéевна Гончарóва (род. 25 октября 1979 года, Москва, РСФСР, СССР) — детский писатель, филолог, педагог, психолог. Член Союза писателей России, член Русского ПЕН-центра, лауреат всероссийских премий. Награждена памятной медалью Года литературы за особый вклад в книжное дело.

Биография 
Родилась 25 октября 1979 года в Москве, в творческой семье. 

В 1989 году снялась в выпуске  киножурнала «Фитиль», сюжет «Ответный ход» (режиссёр Исаак Магитон). 

Имеет два высших образования — филологическое и психологическое. 

Работала учителем и психологом в средней школе  города Москвы.
В 2000—2011 годах — ассистент режиссёра, редактор в студии Аркадия Мамонтова программы «Специальный корреспондент» ВГТРК. 

С 2009 года пишет книги. 

В 2016, 2017, 2019 и 2021 годах вела церемонию награждения конкурса «Лучшие книги года» Ассоциации книгоиздателей России (вместе с ректором МГУП имени Ивана Фёдорова Константином Антиповым).

Творчество 
Перу Анны Гончаровой принадлежат серия про енотиков Еню и Елю, повести-сказки для детей младшего и среднего школьного возраста, более 150 стихотворений.

Сказки Анны Гончаровой, построенные с учётом детской психологии, в игровой форме рассказывают о самом важном в жизни человека и помогают детям узнавать много нового. В книгах иногда используются приёмы сказкотерапии, также есть примеры семейных игр. Сказки Анны Гончаровой включают в себя педагогические советы, они написаны понятным языком, без назидательности и нравоучений.

Анна Гончарова проводит творческие встречи, принимает участие в книжных выставках, фестивалях, форумах, как в России, так и за ее пределами, всячески пропагандируя книгу, чтение, семейные и духовные ценности.

Член Союза писателей России и Русского ПЕН-центра.

Семья 
Дедушка, Анатолий Сергеевич Тараскин (1933—2003) — писатель-сатирик, драматург, сценарист. Редактор (1966—1985), художественный руководитель (1986—2003) киножурнала «Фитиль». Заслуженный работник культуры РСФСР (1978).

Дети — сын Иван и дочь Алёна

Награды и премии 

Лауреат премии «Terra Incognita» в номинации «Радость бытия».
 Финалист премии «Книга года» в номинации «Вместе с книгой мы растём».
 Финалист конкурса «Малая Родина» в номинации «Россия заповедная».
 Награждена памятной медалью  Года литературы за особый вклад в книжное дело.
Лауреат Евразийской международной премии «Особые достижения» в номинации «За особый вклад в детскую литературу».

Библиография 
 
 Истории енотика Ени. — М.: Белый город, 2011. ISBN 978-5-91775-052-1
 Новые истории про Еню и Елю. — М.: Белый город, 2012. ISBN 978-5-9067-2603-2
 Волшебные истории про Еню и Елю. — М.: Белый город, 2013. ISBN 978-5-9067-2611-7
 Еня и Еля. Чудесные истории. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-9067-2625-4
 Еня и Еля. Зимние истории. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-7793-2422-9
 Еня и Еля. Олимпиада в Волшебном лесу. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-7793-2424-3
 Еня и Еля. Азбука Этикета. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-9067-2614-8
 Еня и Еля. Раскраска. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-7793-2415-1
 Еня и Еля. Азбука. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-9067-2653-7
 Еня и Еля. Волшебные бусины. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-9067-2620-9
 Удивительные приключения Ива и Лёны: Повесть-сказка. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-7793-2377-2
 Еня и Еля. Знакомство с феей Грамотности. — М.: Белый город, 2014. ISBN 978-5-9067-2639-1
 Еня и Еля. Формы и размеры. — М.: Белый город, 2015. ISBN 978-5-9067-2647-6
 Еня и Еля. Времена года. — М.: Белый город, 2015. ISBN 978-5-9067-2644-5
 Еня и Еля. Фрукты и овощи. — М.: Белый город, 2015. ISBN 978-5-9067-2646-9
 Еня и Еля. Изучаем цвета. — М.: Белый город, 2015. ISBN 978-5-9067-2645-2
 Еня и Еля. Музыкальные инструменты. — М.: Белый город, 2015. ISBN 978-5-9067-2660-5
 Еня и Еля. Летние истории. — М.: Белый город, 2015. ISBN 978-5-9067-2637-7
 Еня и Еля. Сказки, которые помогают: Аудиокнига. — М., 2016. 
 Еня и Еля. Времена года: Детский календарь. — М.: Белый город, 2016. ISBN  978-5-9067-2601-8
 Еня и Еля. Весенние истории. — М.: Белый город, 2016. ISBN 978-5-9067-2659-9
 Еня и Еля. Удивительная Вселенная. — М.: Белый город, 2016. ISBN 978-5-9067-2602-5
 Заклинайки: Повесть-сказка. — М.: Белый город, 2016. ISBN 978-5-9067-2657-5
 Еня и Еля. Голубая планета. — М.: Белый город, 2016. ISBN 978-5-9067-2662-9
 Еня и Еля. Осенние истории. — М.: Белый город, 2017. ISBN 978-5-9067-2673-5
 Еня и Еля. Семейный календарь. — М.: Белый город, 2017.
 Еня и Еля. 12 месяцев. — М.: Белый город, 2017. ISBN 978-5-9067-2680-3
 Еня и Еля. Первые истории. — М.: Белый город, 2017. ISBN 978-5-9067-2688-9
 Дары Неба и Солнца: Сказки-притчи. — М.: Белый город, 2017. ISBN 978-5-906726-85-8
 Еня и Еля. Волшебная экология. — М.: Белый город, 2017. ISBN 978-5-9067-2687-2
 Играем с Еней и Елей: Книга-игра. — М.: Белый город, 2017. ISBN 978-5-9067-2691-9
Еня и Еля. Да здравствует футбол! — М.: Белый город, 2018. ISBN 978-5-00119-000-4
Дары Неба и Солнца: Аудиокнига / Музыка: Сергей Летов. — М.: Вимбо, 2019.
Еня и Еля. В гостях у Москвы. —  М.: Белый город, 2019. 
Еня и Еля. Сидим дома.  —  М.: Белый город, 2021.

Примечания

Ссылки 
 Официальный  сайт автора 
 Официальная группа в ВКонтакте
 Официальная страница в Фейсбуке 
 Официальный аккаунт в Инстаграме
 Официальный Твиттер

Писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Писатели Москвы
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Члены Союза писателей России
Члены ПЕН-клуба